Хийумаа:

 Хийумаа — второй по величине остров Эстонии.
 Хийумаа — уезд в Эстонии, территория которого состоит из острова Хийумаа и окружающих его маленьких островов.
 Хийумаа — волость в уезде Хийумаа, Эстония.